Думешти () — коммуна в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год):

 Думешти () — 2217 жителей
 Валя Маре () — 801 житель
 Думештий Веки () — 537 жителей
 Скинетя () — 82 жителя

География 
Коммуна расположена в 283 км к северу от Бухареста, 40 км к северо-западу от Васлуя, 40 км к юго-западу от Ясс.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 3637 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Политика 
По результатам , местный совет коммуны состоит из 13 депутатов следующих партий:

Ссылки 

 Данные про коммуну Думешти на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Васлуя